Сушкевич:
 Сушкевич Антон Казимирович (1889–1961) — математик.
 Сушкевич Валерій Михайлович (1954) — депутат Верховної Ради, Голова комітету в справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Голова параолімпійського комітету України
 Сушкевич Корнило (1840–1885) — галицький громадсько-культурний діяч.
 Сушкевич Петро (1844-1913) — громадський діяч і меценат, лікар.
 Сушкевич Володимир — (1939-2011) — заслужений журналіст України.